What It Takes:

 «What It Takes» (песня Aerosmith), песня группы Aerosmith (1989 год)
 «Jaded» (песня Адама Грегори), 2008 год
 What It Takes (мини-альбом), мини-альбом канадского рэпера, выступающего под псевдонимом  (1997 год)
 What It Takes (альбом), альбом группы The Sleeping (2009 год)